Deutscher Herold steht u. a. für:
 Der Deutsche Herold von 1870 bis 1934 die Monatsschrift des heraldischen Vereins HEROLD
 Deutscher Herold (Postanstalt) 1896–1899 Frankfurter Privatbrief-Beförderungs-Anstalt
 Deutscher Herold (Versicherungsgruppe) 1922–2006 deutscher Versicherungskonzern
 Deutscher Herold Preis der Stiftung für Kunst und Kultur Bonn e. V.